

Letteratura 
Fidati di me (Hold Tight) – romanzo di Harlan Coben del 2008

Musica 
 Fidati di me – singolo di Laura Pausini dall'album Tra te e il mare del 2000.
 Fidati di me – singolo di Tony Maiello del 2009.

Televisione 
 Fidati di me – miniserie televisiva di Rai Uno del 2008.